Bojongkoneng kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Bojongkoneng, Pekalongan, by, 
 Bojongkoneng, Bandung Barat, by, 
 Bojong Koneng, Bogor, by, 
 Bojongkoneng, Lebak, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar